collage (kolaż) – technika artystyczna
 Collage – warszawska grupa muzyczna, legenda polskiego art rocka
 college (inna pisownia) – rodzaj szkoły